Principalele bătălii din istoria Imperiului Otoman sunt prezentate mai jos. Durata de viață a imperiului a fost mai mare de șase secole, iar extinderea teritorială maximă a fost la apogeul puterii sale în a doua jumătate a secolului al XVI-lea, când imperiul se întindea din Europa centrală până la Golful Persic și din Marea Caspică până în Africa de Nord. Numărul de bătălii purtate de imperiul otoman este destul de mare. Dar aici sunt enumerate doar bătăliile mai importante. Printre acestea, luptele din secolul XX ( războiul turco-italian, războaiele balcanice și primul război mondial), precum și asediile (cum ar fi asediile de la Constantinopol, Cairo, Belgrad, Bagdad etc.), care sunt incluse în liste ca bătălie cu excepția cazurilor în care asediul este urmat de o luptă (adică Viena, Khotyn, Plevna ).   

(Legenda culorilor pentru locația bătăliei) 

Sultanii Imperiului Otoman au participat la unele dintre luptele enumerate mai sus. Pentru acele bătălii, vezi Lista luptelor otomane la care a participat sultanul

Vezi si 

 Lista războaielor care implică Imperiul Otoman 
 Lista luptelor otomane din secolul XX 
 Lista luptelor otomane din primul război mondial 
 Lista tratatelor din Imperiul Otoman 
 Lista dinastiilor și țărilor turcești

Note

Referințe 

Bătăliile Imperiului Otoman
Liste de bătălii